Challengers – album dei The New Pornographers del 2007
 Challengers – manga di Hinako Takanaga
 Challengers – gioco di ruolo del 1985
 Challengers – località di Saint Kitts e Nevis

Pagine correlate 
 The Challengers
 Challenger